Bucovăț (Dolj), een gemeente in Dolj, het zuidwesten van Roemenië
 Bucovăț (Timiș), een Roemeense gemeente in het district Timiș
 Bucovăț (Strășeni), een stad in het Moldavische arrondissement Strășeni